Piricauda är ett släkte av svampar. Piricauda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piricauda